Behnes ist der Familienname von

 Alexander Behnes (1843–1924), deutscher Architekt sowie Dom- und Diözesanbaumeister in Osnabrück
 Georg Behnes (1870–1951), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier